Human Nature – singel Michaela Jacksona
 Human Nature – singel Madonny